Club Deportivo Fortuna puede referirse a:

 Club Deportivo Fortuna (Leganés), club de fútbol de la ciudad madrileña de Leganés.
 Club Deportivo Fortuna (San Sebastián), club polideportivo de la ciudad guipuzcoana de San Sebastián.